Оттавиани:

 Оттавиани, Альфредо — итальянский кардинал и ватиканский сановник.
 Оттавиани, Джузеппе — итальянский музыкант, исполняющий музыку в жанре транс.